Ши́шкин () — русская фамилия. Известные носители:

Шишкин

А 
 
 
 Шишкин, Анатолий Семёнович (1952—2013) — российский военный деятель. Заместитель командующего Космическими войсками, начальник штаба Войск Ракетно-космической обороны.
 Шишкин, Аполлон Алексеевич (1862—?) — генерал-лейтенант, производитель работ управления строительства Кронштадтских фортов.
 Шишкин, Аркадий Дмитриевич (1914—2003) — полный кавалер ордена Славы.

Б

В 
 Шишкин, Вадим (род. 1969) — украинский шахматист.
 
 
 
 
 
 Шишкин, Вячеслав Анатольевич (род. 1967) — российский дзюдоист и тренер.

Г 
 Шишкин, Георгий Георгиевич (род. 1948) — русский художник.
 Шишкин, Григорий Евсеевич (1920—2000) — российский гитарист, музыкальный педагог.

Д 
 Шишкин, Денис Николаевич (род. 1988) — российский биатлонист.

Е 
 
 Шишкин, Егор Фёдорович (1861—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Томской губернии.

И 
 
 Шишкин, Игорь Борисович (1928—1994) — литератор, историк, охотник, редактор и постоянный автор нескольких периодических изданий.
 Шишкин, Игорь Сергеевич (род. 1959) — российский историк и политолог

К 
 Шишкин, Казимир Алексеевич (1914—1987) — советский актёр.
 Шишкин, Карен Владимирович (1975—1995) — Герой Российской Федерации.
 Шишкин, Кирилл Александрович (1892—1959) — советский учёный в области тепловозостроения.

М 
 Шишкин, Матвей Дмитриевич (1886—1962) — депутат Учредительного собрания, деятель международного кооперативного движения.

Н

О

П 
 
 Шишкин, Пётр Иванович (1742—1810) — контр-адмирал российского флота.

Р

С 
 
 Шишкин, Степан Иванович (1905—1949) — полный кавалер ордена Славы.

Ф

Ю

Я 
 Шишкин, Яков Васильевич (государев дьяк) (до 1500—1584) — дьяк.
 Шишкин, Яков Васильевич (1921—1979) — Герой Советского Союза.

Двойные фамилии 
 Шишкин-Хокусай, Александр (род. 1969) — российский художник.

См. также 
 
 Шишкины — о дворянском роде.

Примечания